Niet Molotoff  (en español, No Mólotov) es una canción de propaganda finlandesa compuesta durante la Guerra de Invierno. Fue compuesta por Matti Jurva y la letra fue hecha por Tatu Pekkarinen. 

Jurva grabó la canción por primera vez en 1942 con un grupo llamado Kristalli-Tanssiorkesteri dirigido por George de Godzinsky. El acompañamiento orquestal de la grabación fue arreglado por Robert von Essen.

La canción satiriza las dificultades del Ejército Rojo para asaltar la Línea Mannerheim. El principal objeto de burla en la canción es el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Viacheslav Mólotov, y es comparado con Nikolai Bobrikov, gobernador general del Gran Ducado de Finlandia, conocido por sus políticas de rusificación.

La canción fue regrabada en 1989.

Letra

Véase también 
 Guerra de Invierno
 Línea Mannerheim
 Viacheslav Mólotov
 RRAB-3, apodada «cesta de pan de Mólotov»
 Cóctel mólotov

Referencias 

Canciones sobre celebridades
Canciones de la Segunda Guerra Mundial
Canciones de 1942
Canciones de Finlandia